Sälsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sälsjön, Västergötland, sjö i Borås kommun,  (16,7 ha)
Sälsjön (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (80,8 ha)
Sälsjön (Visnums socken, Värmland), sjö i Degerfors kommun och Kristinehamns kommun,  (2,11 km²)
Sälsjöarna, sjö i Mora kommun,  (55,7 ha)
Sälsjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (24 ha)

Se även
Sällsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn